

Patronyme

 Jean Éon (1599-1681), connu sous le nom de Mathias de Saint-Jean, carme français.
 Jean Éon (1915-1945), résistant français, Compagnon de la Libération.

Homonymie
Homonymie de patronyme